Elwood Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elwood Park (Florida), im Manatee County
 Elwood Park (Pennsylvania), im Washington County